Голков — фамилия; имеет женскую форму Голкова.
 Голков, Александр Михайлович (род. 1965) — российский политик и общественный деятель, мэр города Улан-Удэ.
 Голков, Виктор Игоревич (Гершензон; род. 1954) — молдавско-израильский русский поэт и прозаик.